Шандор Зёльд (; ,  (ныне Орадя) — , ) — венгерский политик, член ВПТ, по специальности врач. Занимал должность министра внутренних дел в 1950—1951 гг., сменив в этой должности репрессированного Яноша Кадара.

Родился на территории, которая в результате Трианонского договора отошла к Румынии, в связи с чем его семья после 1-й мировой войны переселилась в венгерский город Береттёуйфалу. В 1932 г. он вступил в нелегальную коммунистическую партию, входил во фракцию Дьюлы Каллаи. Участвовал в «Мартовском фронте», включавшем группу «народных писателей». С 1942 г. работал врачом-терапевтом в больнице г. Береттёуйфалу.

В конце Второй мировой войны стал депутатом временной Национальной ассамблеи.

В июне 1950 г. сменил Яноша Кадара в должности министра внутренних дел. 19 апреля 1951 г. на партийном съезде лидер партии Матьяш Ракоши выступил с критикой работы министерства внутренних дел и старых связей Зёльда с «Мартовским фронтом». На следующий день Зёльд покончил жизнь самоубийством. Согласно официальным сводкам, перед самоубийством он убил жену, мать и двоих детей. Посмертно снят с должности и исключён из партии. 1 июня 1957 г. его останки перезахоронены на кладбище Керепеши.

Ссылки 
 Magyar Életrajzi Lexikon 

Министры внутренних дел Венгрии
Члены Коммунистической партии Венгрии
Члены Венгерской партии трудящихся
Депутаты Национального собрания Венгрии
Убийцы Венгрии
Самоубийцы
Похороненные на кладбище Керепеши